

Результаты соревнований

Мужчины

Достижения 

Первая победа в карьереПервый подиум в карьере

'''Победы на этапах кубка мира

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2019/2020
Кубок мира по лыжным гонкам